Puchar Mołdawii w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Mołdawii. Organizowane co sezon przez Mołdawski Związek Piłki Nożnej (FMF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Divizia Națională piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Mołdawskiej SRR w piłce nożnej startowała w sezonie 1945. Wtedy Mołdawia znajdowała się jako republika radziecka w składzie ZSRR. W rozgrywkach Pucharu nie uczestniczyły mołdawskie zespoły grające na najwyższym poziomie Mistrzostw ZSRR, czyli turniej już nie był ogólnokrajowym.

Po upadku ZSRR w 1991 roku Mołdawia uzyskała niepodległość. Rok po uzyskaniu niepodległości w 1992 wystartowały pierwsze oficjalne rozgrywki Pucharu Mołdawii. Wtedy również organizowano pierwsze Mistrzostwa Mołdawii w piłce nożnej mężczyzn.

Pierwszy finał Pucharu Mołdawii rozegrano wiosną 1992 roku. W tym meczu Bugeac Komrat zwyciężył 5:0 klub Tiligul-Tiras Tyraspol. Regularne rozgrywki systemem jesień - wiosna zaczęto rozgrywać od sezonu 1992/93.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 32 kluby występujące w Mistrzostwach Mołdawii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2018/19 rozgrywki składają się z 7 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, rundy pierwszej i drugiej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Zimbru w Kiszyniowie.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Mołdawskiej SRR (1945-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Mołdawii 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Mołdawii na podium oficjalnie stawało w sumie 15 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Sheriff Tyraspol, który zdobył 11 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Divizia Națională
 Superpuchar Mołdawii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Mołdawii w bazie League321 

!